

Озерна — річка в Томській області, притока Кеті
 Озерна — річка в Московській області, притока Рузи
 Озерна — присілок, Сафакулевський округ, Курганська область
 Озерна — село, Чернишевський район, Забайкальський край
 «Озерна» — станція Калінінсько-Солнцевської лінії Московського метрополітену

Озерна — село, Вінницька область, Вінницький район
 Озерна — село, Київська область, Білоцерківський район
 Озерна — село, Тернопільська область, Тернопільський район
 Озерна — вулиця у місті Львів
 Озерна — мікрорайон у місті Хмельницький
 Озерна — гіпсова печера біля села Стрілківці Чортківського району Тернопільської області
 Озерна — сонячна електростанція у Яворівському районі Львівській області

 Озерна — колишнє село (нині — мікрорайон у місті Олександрія Кіровоградської області)

Див. також 
 Озерний
 Озерне